Rackwitz steht für:

 Rackwitz, eine Gemeinde im Landkreis Nordsachsen im Freistaat Sachsen

Rackwitz den Familiennamen folgender Personen:

 Arthur Rackwitz (1895–1980), deutscher evangelischer Theologe, religiöser Sozialist und Widerstandskämpfer
 Daniel Rackwitz (* 1989), deutscher Radrennfahrer
 Erich Rackwitz (1908–1992), deutscher Schriftsteller
 Georg Rackwitz, deutscher Fußballspieler der 1920er Jahre
 Georg Christoffer Rackwitz (1760–1844), Instrumentenbauer in Stockholm
 Günter Rackwitz (1922–1999), deutscher Maler und Grafiker
 Hanka Rackwitz (* 1969), Fernsehdarstellerin und Immobilienmaklerin
 Martin Rackwitz (* 1970), Historiker
 Rüdiger Rackwitz (1941–2012), deutscher Bauingenieur
 Sascha Helge Rackwitz (* 1972), deutscher Admiral
 Werner Rackwitz (1929–2014), deutscher Opernintendant